Cathedral Hill Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Cathedral Hill Historic District (Maryland), NRHP-Nr. 87000622
 Cathedral Hill Historic District (Missouri), NRHP-Nr. 00000691